Гвоздик — українське прізвище. Відомі носії:

 Гвоздик Володимир Богданович (1981—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).
 Гвоздик Євген — український освітній діяч у США.
 Гвоздик Кирило Васильович (1895–1982) — український живописець-монументаліст.
 Гвоздик Олександр Сергійович (1987) — український професійний боксер.
 Гвоздик Тарас Ярославович (1990) — український футболіст, захисник.
 Гвоздик Павло Олександрович — суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Українські прізвища